Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2009 – siedemnaste mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 6– 19 sierpnia 2009 roku w Egipcie. Tytułu zdobytego w 2007 roku broniła reprezentacja Szwecji.

Informacje ogólne 
Prawa do organizacji mistrzostwa zostały przyznane Egiptowi na kongresie IHF pod koniec kwietnia 2007 roku, a ustalony wcześniej termin ich rozegrania został następnie przesunięty. Losowanie grup zaplanowano na 3 maja 2009 roku, a niewykorzystane przez przedstawiciela Oceanii miejsce zostało przyznane Norwegii. W jego wyniku wyłoniono cztery sześciozespołowe grupy, harmonogram rozgrywek opublikowano natomiast w połowie lipca tegoż roku. Nad przebiegiem mistrzostw czuwało szesnaście par arbitrów.

W zawodach triumfowali Niemcy po finałowym zwycięstwie nad Duńczykami, brąz zdobyli zaś Słoweńcy. Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Spotkania rozegrano w czterech halach w trzech miastach, a na wszystkich meczach turnieju zjawiło się ponad sto tysięcy widzów, co stanowiło rekord wśród rozgrywek juniorskich.

Losowanie grup 
Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na sześć koszyków.

W wyniku losowania wyłonione zostały cztery grupy liczące po sześć zespołów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 21–24

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 13–16

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2009
2009 w piłce ręcznej
2009 w Egipcie
Piłka ręczna w Egipcie
Suez
Port Said
Sport w Kairze